Blindorf ist der Name folgender Orte:

 Blindorf (Gemeinde Böheimkirchen), Ortschaft in der Marktgemeinde Böheimkirchen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Blindorf (Gemeinde Pyhra), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Pyhra, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Blindendorf